Le sigle de trois lettres WAF peut désigner :
 Waf (2021), une chanson de Julien Doré ;
 Web Application Firewall (ou Pare-feu pour Applications Web) ;
 Wife acceptance factor, un indice de caractérisation d'objets technologiques ;
 World Armwrestling Federation, la Fédération mondiale de bras de fer ;
 Wydad de Fès, club marocain de football.

Voir aussi 
 Waf (logiciel)